Baignères est un patronyme qui peut désigner les personnalités suivantes :
 Laure Baignères (1840-1918), personnalité de la société parisienne et salonnière du  au 40 rue du Général-Foy ;
 Paul Baignères (1869-1945), peintre, illustrateur et décorateur, neveu par alliance de Laure Baignères ;
 Jacques Baignères (1872-1944), homme de lettres et diplomate français, fils unique de Laure Baignères, dans les cercles de laquelle il introduisit Marcel Proust, et cousin germain de Paul Baignères ;
 M.P. Baigneres, joueur français de tennis, finaliste du premier Tournoi de Roland-Garros ;
 Claude Baignères (1921-2008), journaliste français puis directeur de la rubrique Spectacles du Figaro de 1974 à 1994, fils de Jacques Baignères.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme